

Geografia

Austria 
 Groß Sankt Florian – comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Sankt Florian – comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Sankt Florian – frazione di Helpfau-Uttendorf, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Sankt Florian am Inn – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)

Pagine correlate 
 San Floriano (disambigua) – pagina di disambiguazione
 St. Florian – comune statunitense nella contea di Lauderdale (Alabama)